
Schock kan syfta på:

 Aaron (Jon) Schock (född 1981, Morris), en amerikansk politiker
 Axel Schock (född 1965, Neckarbischofsheim), en tysk författare och journalist
 Barbara Löcher, född Schock-Werner (född 1947, Ludwigsburg), en arkitekt från Kölnerdomen
 (Daniel) "Danny" (Patrick) Schock (född 1948, Terrace Bay), en amerikansk ishockeyspelare
 Dieter Schock (1940–2011), en fotbollsspelare
 Eberhard Schock (född 1939) , en tysk matematiker
 Eduard Schock (född 1959), en politiker i Österrike (FPÖ)
 Gerd-Volker Schock (född 1950), tysk fotbollsspelare och -tränare
 Rolf Schock (1933–1986), en filosof och universitetsprofessor
 Schockprisen, pris instiftat av Rolf Schock
 (Ronald) "Ron" (Lawrence) Schock (född 1943)
 Rudolf (Johann) Schock (1915–1986), tyska tenor
 Walter Schock (1920–2005), en tysk racerförare

Se även 
 Schoch
 Schuch
 Schocken
 Scheck

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken